Divinia är ett släkte av svampar. Divinia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Divinia